Tabunia ist der Name

 einer antiken Stadt, siehe Tabunia (Stadt)
 eines Titularbistums, siehe Titularbistum Tabunia